Császárváros (Peking) a császár székvárosa Kínában (ennek része a Tiltott Város)
 Bécs (főleg 19. századi szövegekben)
 Róma, a Római Birodalom idején